Thryssa är ett släkte av fiskar. Thryssa ingår i familjen Engraulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sillartade fiskar
Thryssa